Атеней — русский журнал, издававшийся в 1828—1830.
 Атеней — русский журнал, издававшийся в 1858—1859 годах.
 Атеней — русский журнал, издававшийся в 1924—1926 годах.
 Атеней — русский журнал, издававшийся в 2000—2010 годах.